

Cucina 
 Brôs – formaggio italiano

Cinema 

 Bros – film del 2022 diretto da Nicholas Stoller

Musica 
 Bros Music – etichetta discografica tedesca
 Bros – boy band inglese
 Bro's – singolo dei Panda Bear del 2006
 Bros – singolo dei Wolf Alice del 2015